Johns se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Peter M. Johns
 Robert Marvin Johns